Тюлдум () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Тюлдум, Ингри Эунет (род. 1983) — норвежская лыжница, победительница этапа Кубка мира.
 Тюлдум, Пол (род. 1942) — норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион.